Карибский кубок Шелл 1991 был третьим розыгрышем Карибского кубка, чемпионата по футболу среди государств Карибского региона — одной из зон КОНКАКАФ. Финальный турнир проходил на Ямайке. Турнир также выполнял роль отборочного турнира Золотого кубка КОНКАКАФ 1991.

Отборочный турнир 
 (хозяйка чемпионата) и  (действующий чемпион) получили путёвки в финальный турнир автоматически.

Группа 1 

  получила путёвку в финальный турнир.

Группа 2 

  получила путёвку в финальный турнир.

Группа 3 
 получила путёвку в финал.

Группа 4 

  Каймановы острова получили путёвку в финальный турнир.

Группа 5 

  получила путёвку в финальный турнир.

Группа 6 

  получила путёвку в финальный турнир.

Финальный турнир

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал 

 и  получили путёвки в финальный турнир Золотого кубка КОНКАКАФ 1991.

Примечания

Ссылки 
 КОНКАКАФ
 RSSSF

1991
1991